Mittelkreuz steht für:

 Ein Bauelement in manchen Drachen und Quadrocoptern, das Verstrebungen in kreuzförmiger Anordnung hält.
 Puck (Adapter), auch Mittelloch-Adapter, Single-Adapter, Zentrierstück